Valborgsmässoafton kan syfta på:

 Valborgsmässoafton – en årlig högtid

Filmer
 Valborgsmässoafton (film, 1935) – en svensk dramafilm från 1935
 Valborgsmässoafton (film, 2004) – en svensk kortfilm från 2004